Fietsstad (Nederland), een wedstrijd van de Fietsersbond (Nederland) Vanaf 2022 is de titel veranderd in Fietsgemeente. 
 Fietsstad (Vlaanderen), een wedstrijd van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde samen met de Vlaamse overheid en de Fietsersbond (België)
 een stad/ gemeente met veel fietsers (en meestal ook veel fietsinfrastructuur)